Tesla refererer til den serbiske fysiker, opfinder og elektroingeniør Nikola Tesla.
 
Følgende er opkaldt efter Nikola Tesla:

 Tesla (symbol T) er den afledte SI-enhed for magnetisk fluxtæthed.
 Tesla-transformator – en højfrekvent transformator
 Teslaeffekten
 Tesla, Inc. - bilfabrik i USA, der fremstiller elbiler